Шамбрето́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний схід від Нанта, 45 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2019 року Шамбрето і Ла-Веррі було об'єднано в новий муніципалітет Шанверрі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 596 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1531,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Шамбрето на сайті французького Національного інституту географії
 Шамбрето на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Шамбрето на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Шамбрето на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Шамбрето на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея